Laboissière-Saint-Martin, une ancienne commune française située dans le département de la Somme
 Laboissière-en-Santerre, une commune française située dans le département de la Somme
 Laboissière-en-Thelle, une commune française située dans le département de l'Oise

Voir aussi 
  (homonymie)
  (homonymie)